Mareco bezeichnet:

 einen Ort und eine ehemalige Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Penalva do Castelo, siehe Mareco (Portugal)

Mareco ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Carlos Mareco (Pseudonym Pinocho; 1926–2009), uruguayischer Schauspieler, Sänger, Komponist, Dichter und Schriftsteller
 Sandro Mareco (* 1987), argentinischer Schachspieler
 Víctor Mareco (* 1984), paraguayischer Fußballspieler